al chicle bravo (Micropholis guyanensis), planta espermatofita de la familia de las sapotáceas;
 a la goma de mascar

Música
 a Los Chicles (1995-2002), desaparecida banda argentina de rock;
 a Los Chicles (2000), tercer álbum de la banda homónima;
 a Chicle (2010), álbum del músico y cantante uruguayo Max Capote.